Crusaders F.C. – północnoirlandzki klub piłkarski z siedzibą w Belfaście
 Crusaders (Super Rugby) – profesjonalny nowozelandzki zespół rugby union występujący w lidze Super Rugby